Kleine Kerkstraat (Culemborg)
Kleine Kerkstraat (Harlingen)
Kleine Kerkstraat (Leeuwarden)
Kleine Kerkstraat (Sneek)
Kleine Kerkstraat (Venlo)